Stela este un prenume feminin folosit în onomastica românească. Se poate referi la

Prenume feminin 

 Stela Cheptea, istoric român
 Stela Enache, solistă română
 Stela Moghioroș, jurnalistă română
Stela Perin (n. 1934), gimnastă română
 Stela Popa, jurnalistă română
 Stela Popescu, actriță română
Stela Pura (n. 1971), înotătoare română
 Stela Sava, muzicolog română

Stelă - Stele 

 Stelă, tip de monument funerar
 Stela lui Merneptah
 Stela lui Meșa

Variante în alte limbi 

 Estelle
 Estela
 Uraganul Estelle

Nume proprii